Biwa (instrument muzyczny) pochodzący z wschodniej Azji.
 Biwa (jezioro)